Городовой остров может иметь следующие значения:

 Городовой остров — остров в Онежском озере на территории Республики Карелия.
 Городовой остров — одно из исторических названий Петроградского острова в Санкт-Петербурге.

См. также 
 Городской остров